Az Inferno lehetséges jelentései:

Irodalom
 Dante Pokla – Dante Alighieri Isteni színjáték című művének a Poklot bemutató fejezete.
 Inferno, August Strindberg 1897-ben megjelent novellája. 
 Inferno, Dan Brown 2013-ban megjelent regénye.

Filmművészet
 Inferno (Ki vagy, doki?) (1970), a Ki vagy, doki? epizódja.
 Inferno – A bűnös város (1999), amerikai akciófilm (főszereplő: Jean-Claude Van Damme).
 Inferno (2016), amerikai-japán-török-magyar misztikus thriller, Dan Brown regényének filmadaptációja (főszereplő: Tom Hanks).

Zene
 Inferno (Lordi), A finn Lordi együttes legelső ismert rögzített felvétele.
 Inferno, a Motörhead albuma.

Informatika
 Inferno (operációs rendszer), A Bell Labs, később a Vita Nuova Holdings operációs rendszere.